Il toponimo Petreşti può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Petrești, comune del distretto di Ungheni

Romania 
 Petrești, comune del distretto di Dâmbovița
 Petrești, comune del distretto di Satu Mare